USS Franklin je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Franklin (1775) 
 USS Franklin (1795)
 USS Franklin 1815) 
 USS Franklin 1864) 
 USS Franklin (CV-13)

Franklin